Strigler ist der Familienname folgender Personen:

 Johann Michael Leonhard Strigler (1815–1865), Landtagsabgeordneter im Großherzogtum Hessen
 Joseph Strigler (1773–1841), Landtagsabgeordneter im Großherzogtum Hessen
 Mordechai Strigler (1918 od. 1921–1998), jiddischer Schriftsteller, Essayist und Journalist

Siehe auch:
 Striegler